Srednja pomorska šola Portorož je srednja šola v Sloveniji.

Ravnatelj šole je Borut Butinar, kapitan dolge plovbe.

Zgodovina 
Prva slovenska pomorska šola je pričela delovati 1. marca 1947 v Kopru (Žusterni). Program pomorske šole je vključeval tudi predmete trgovskega značaja, zato se je šola imenovala Slovenska pomorska trgovska akademija. Šola je imela navtični, strojni in ladjedelski oddelek. Zaradi utesnjenosti se je šola že čez leto dni preselila v prostore nekdanje carinarnice v Piranu, kjer je sedaj akvarij. V teh in drugih prostorih je šola domovala do leta 1962, ko se je preselila v novo šolsko zgradbo v Portorož, kjer je še danes.

1. marca 2007 je šola dopolnila šestdeset let delovanja. V času njenega delovanja je usposobila več kot štiri tisoč mladih za delo na morju in na kopnem.

2. septembra 2008 je šola preimenovana v Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož. Center je nastal z združitvijo Srednje pomorske šole in Dijaškega doma Portorož.

Programi 
 plovbni tehnik
 elektronik 
 logistični tehnik

Glej tudi 

 Gimnazija Piran

Zunanje povezave 
Uradna stran šole
Portal Srednje pomorske šole

Srednje šole v Sloveniji
Izobraževalno-raziskovalne ustanove, ustanovljene leta 1947